Vermillion, vermillon en anglais, autre orthographe de vermilion, peut faire référence à :

Patronymie 
 Iris Vermillion (1960-), chanteuse d'opéra allemande

Toponymie 
 Vermillion, une localité de l'Alberta au Canada,

aux États-Unis 
 Vermillion, une localité du Kansas,
 Vermillion, une localité du Minnesota,
 Vermillion, une localité du Dakota du Sud,
 comté de Vermillion, un comté de l'Indiana,
 Townships
 Vermillion Township (Illinois)
 Vermillion Township (Indiana)
 Vermillion Township (Iowa)
 Vermillion Township (Kansas)
 Vermillion Township (Minnesota)
 Vermillion Township, Ashland County (Ohio), dans le Comté d'Ashland dans l'Ohio,
 Vermillion (Dakota du Sud), dans le Comté de Clay dans le Dakota du Sud,
 Vermillion Township (comté de Miner, Dakota du Sud), Comté de Miner

Et aussi 
 Un gène de la drosophile
 Vermillion City, une ville de fiction dans le dessin animé Pokémon
 Mavis Vermillon, première maitresse de la guilde Fairy Tail dans le manga du même nom.